Ivan Grubišić (1936-2017), prêtre catholique et homme politique croate ;
 Jelena Grubišić (née en 1987), handballeuse internationale croate ;
  (née en 1978), écrivain canadienne.